Andrzej Dąbrowski (zm. 1493) – dziekan gnieźnieński
 Andrzej Dąbrowski (ur. 1938) – polski piosenkarz, wokalista jazzowy, perkusista, kierowca rajdowy
 Andrzej Dąbrowski (ur. 1947) – polski chemik, rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 Andrzej Dąbrowski (ur. 1972) – polski polityk
 Andrzej Dąbrowski (ur. 1974) – polski aktor
 Andrzej Dąbrowski (ur. 1966) – polski dowódca wojskowy
 Andrzej Dąbrowski (ur. 1972) – polski filozof